Watford kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Watford (ort i Kanada), Ontario,

Storbritannien 

 Watford (ort i Storbritannien, England, Hertfordshire), 
 Watford, Northamptonshire, England, Northamptonshire, 
 Watford District – ett distrikt i Worcestershire, England

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar